Broker signifie courtier en anglais.

Broker est aussi un patronyme pouvant désigner :

Cinéma 
  est un film dramatique sud-coréen écrit et réalisé par Hirokazu Kore-eda (2022)

Patronyme 
 Thomas Bröker (1985-), joueur de football allemand

Homonymie de patronyme